Way Back Home – album kompilacyjny Binga Crosby’ego wydany w 1951 roku przez Decca Records.

Lista utworów 
Piosenki znalazły się na czteropłytowym albumie, Decca Album No. A-826.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1951
Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy Decca Records